Antti Jokela är en f.d. ishockeyspelare från Raumo i Satakunta, Finland. Hans moderklubb är Lukko. Som junior blev Jokela uttagen till ungdoms- och juniorlandslaget under fem säsonger. 1999 var han med och vann guld med Finland i U18 VM. Samma säsong draftades han för NHL i åttonde rundan som nr 237 av Carolina Hurricanes. Säsongen 2000/01 spelade han med UJK i Mestis, den finländska andraligan. Säsongen därefter spelade han för Ässät i finska FM-ligan för att följande säsong återgå till moderklubben Lukkos A-lag i samma serie. Säsongen 2004/05 kom Jokela till Sverige och spelade några matcher för Timrå och Brynäs i Elitserien och för Leksand i Allsvenskan. Följande säsong var han tillbaka i Finland och spelade för moderklubben i FM-ligan och olika lag i Mestis. Sina två sista säsonger spelade Antti Jokela för Nybro Vikings IF i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska ishockeyspelare
Födda 1981
Levande personer
Målvakter i Brynäs IF
Målvakter i Kajaanin Hokki
Målvakter i Leksands IF
Målvakter i Lukko
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Timrå IK
Målvakter i UJK
Målvakter i Ässät
Män
Personer från Raumo
Spelare valda av Carolina Hurricanes i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 1999